Hoppa & Friends — третій студійний альбом DJ Hoppa, виданий лейблами Funk Volume та Broken Complex 31 березня 2015 р. Зведення, мастеринг: Макс Унру. Обкладинка: Бокка Бум. Задня обкладинка: Віджей Мегмі. Скретчі на «Let Me Live»: Ichy the Killer. 26 березня реліз виклали для прослуховування на DJBooth.net для промоції.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Funk Volume